Jestřabí heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinden:
 Jestřabí, Gemeinde im Okres Zlín, Zlínský kraj, Tschechien
 Jestřabí v Krkonoších, Gemeinde im Okres Semily, Liberecký kraj, Tschechien
 Jestřabí Lhota, Gemeinde im Okres Kolín, Středočeský kraj, Tschechien (deutsch Lhota Jestřabí, Lhota Jestřabi oder Lhota-Gestřaby)
 Kuřimské Jestřabí, Gemeinde im Okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, Tschechien
 Pernštejnské Jestřabí, Gemeinde im Okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, Tschechien
weitere Orte:
 Jestřabí (Fulnek), Ortsteil von Fulnek, Okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj, Tschechien (deutsch Jastersdorf)
 Jestřabí (Velká Bíteš) (deutsch u. a. Gestřaby), Ortsteil von  Velká Bíteš, Okres Zďár nad Sázavou, Kraj Vysočina, Tschechien
 Jestřabí (Libavá), Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Libavá, Okres Olomouv, Olomoucký kraj, Tschechien
 Jestřabí (Rychnov u Jablonce nad Nisou), Wüstung im Gebiet der Stadt Rychnov u Jablonce nad Nisou, Okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj, Tschechien (deutsch Gestraby)

sowie:
 Jestřábí potok, deutsch Jastrzaby-Bach, Bach in der Gemeinde Krásná, Tschechien

Jestřábí oder Jestřábí vrch (vrch ‚Berg‘):

 Jestřábí vrch (Altvatergebirge) (960 m), Berg im Altvatergebirge, Gemeinde Vernířovice, Tschechien 
 Jestřábí (Hannsdorfer Bergland) (703 m), Berg im Hannsdorfer Bergland (Hanušovická vrchovina), Tschechien
 Jestřábí vrch (Oberpfälzer Wald) (663 m), Berg in der Gemeinde Hošťka, Oberpfälzer Wald (Český les), Tschechien 
 Jestřábí (Turnauer Hügelland) (405 m), Berg im Turnauer Hügelland (Turnovská pahorkatina), Tschechien
 Jestřábí (Pilsner Hügelland) (397 m), Berg im Pilsner Hügelland (Plzeňská pahorkatina), Plzeňský kraj, Tschechien
 Jestřábí vrch (Daubaer Schweiz) (386 m) in der Daubaer Schweiz (Dubské Švýcarsko/Skály, Polomené hory, Kokořínsko), Okres Česká Lípa, Tschechien 

Siehe auch:
 Jestrab
 Jestřebí